Vranje je lahko ime več naselij:

v Sloveniji 
 Vranje, naselje v Občini Sevnica

Drugje 
 Vranje, mesto in občina v Srbiji

Glej tudi 

 Vransko
 Vrana
 Vraneševci
 Vraneši
 

Naselja v Sloveniji